Алёша — уменьшительная форма мужского имени Алексей.

Памятники 
 Алёша — защитникам Советского Заполярья в Мурманске.
 Алёша — советскому солдату-освободителю в Пловдиве.
 Алёша (Бронзовый солдат) — советскому воину-освободителю в Таллине.
 Алёша — советскому воину-освободителю в Харькове.
 Алёша (Бронзовый солдат) — советскому воину-освободителю в городе Русе, Болгария.

Другое 
 Алёша — советский художественный фильм 1980 года режиссёра Виктора Обухова.
 Алёша — песня на стихи Константина Ваншенкина («Стоит над горою Алёша, Болгарии русский солдат…»).
 Алёша (художник) — современный украинский и русский художник, проживает в Дюссельдорфе.
 Алёша (Alyosha; настоящее имя — Елена Александровна Кучер; род. 1986) — украинская певица.
 Алёша Попович — мифологизированный образ богатыря в русском былинном эпосе.

См. также 
 Алёшенька (Кыштымский карлик)
 Олеша (значения)